Barlovento är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Barlovento ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt Barlovento är varierad. Havet är nära Barlovento åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Barlovento. Runt Barlovento är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa Cruz de la Palma,  km söder om Barlovento. I omgivningarna runt Barlovento växer i huvudsak blandskog. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna